

Patronyme 

 Claude-Charles Cartigny (1782-1852), acteur, chanteur et directeur de théâtre français ;
 France Cartigny (-), chanteuse française.

Toponyme 

 Cartigny, commune française de la Somme ;
 Cartigny, commune suisse du canton de Genève ;
 Cartigny, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Cartigny-l'Épinay ;
 Cartigny-l'Épinay, commune française du Calvados.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France